Судачье — топоним в России:
 Судачье — село в Лиманском районе Астраханской области;
 Судачье — озеро в Кингисеппском районе Ленинградской области.